

Persone
 Giovanni Scheiwiller (1889-1965) – editore e critico d'arte italiano
 Vanni Scheiwiller (1934-1999) – editore, critico d'arte e giornalista italiano

Aziende
 All'insegna del pesce d'oro - Scheiwiller – casa editrice italiana, diretta da Giovanni Scheiwiller e Vanni Scheiwiller
 Libri Scheiwiller – casa editrice italiana, diretta da Vanni Scheiwiller